Soli kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Tuzla (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Cypern 

 Sóloi, fornlämning, Eparchía Lefkosías, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar